William Charlton est un nom pouvant désigner:

 (c. 1517-1567), homme politique anglais
 (1831-1908), homme politique américain du Wisconsin
William Andrew Charlton (1841-1930), homme politique canadien en Ontario
 (1855-1932), leader syndicaliste britannique
 (1900-1981), joueur anglais de football
 (1912-1998), joueur anglais de football

Voir aussi

Charlton, William